

Politici
 Richard C. Turner (1927–1986) - politico statunitense
 Richard Turner (1843–1917) - politico canadese

Sportivi
 Dick Turner (1932–2008) - rugbista australiano
 Dick Turner (1866–dopo 1891) - calciatore britannico
 Richard Turner (1882–1960) - calciatore britannico
 Richard Turner (1886–1967) - giocatore di cricket inglese
 Richard Turner (nato 1932) - giocatore di cricket inglese
 Richard Turner (nato 1959) - calciatore statunitense
 Richard Turner (nato 1968) - rugbista neozelandese

Altro
 Richard Turner - attore statunitense di film muti
 Richard Turner - regista neozelandese
 Richard Turner (1984-2011) - musicista
 Richard Turner (prima del 1524–1565?), riformatore protestante inglese
 Richard Turner (1724–1791) - rettore inglese
 Richard Turner (1753–1788) - scrittore inglese
 Richard Turner (1798–1881) - ingegnere e imprenditore irlandese
 Richard Turner (1940–2013) - poeta britannico coto anche come Turneramon
 Richard Turner (nato 1954) - illusionista statunitense
 Richard Turner (nato 1954) - scienziato e accademico statunitense
 Richard Turner (1856–1940) - geologo, fisico e archeologo scozzese
 Richard E. Turner (1920–1986)  
 Richard Ernest William Turner (1871–1961) - militare canadese
 Rick Turner (1942–1978) - filosofo e attivista anti-apartheid sudafricano
 Rick Turner (nato 1943) - costruttore di chitarre statunitense